Хаче́н () — армянский топоним.

География 
 Хачен — армянское название реки Хачинчай.
 Хачен — краткое название Хаченского княжества
  — село в Нагорном Карабахе.

Спорт 
 Хачен — нагорно-карабахский футбольный клуб из Шаумяновского района.